Barušići je lahko:
 Barušići, Malinska-Dubašnica (Hrvaška)
 Barušići, Buzet (Hrvaška)